Alvar Aalto (1898–1976) — arquitecto finlandês
 Antti Aalto (n. 1975) — jogador de hóquei no gelo finlandês
 Ashprihanal Pekka Aalto (n. 1970) — corredor de ultramaratona finlandês

 Iiro Aalto (n. 1977) — futebolista finlandês
 Teemu Aalto (n. 1978) — jogador de hóquei no gelo finlandês
Saara Aalto (n. 1987) — cantora finlandesa, representante do país na Festival Eurovisão da Canção 2018

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua finlandesa